Paulo ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Paulo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Filo Paulo (* 1987), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Hans-Dieter Paulo (1956–2021), deutscher Fußballspieler
 Igor Julio dos Santos de Paulo (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Joseph Paulo (* 1988), neuseeländischer Rugby-League-Spieler
 Julião Mateus Paulo (* 1942), angolanischer Politiker, General und Freiheitskämpfer
 Marco Paulo (* 1945), portugiesischer Schlager-/Pop-Sänger

 Oriol Paulo (* 1975), spanischer Drehbuchautor und Regisseur

 Pierre-Antoine Paulo (1944–2021), haitianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Port-de-Paix
 Ti’i Paulo (* 1983), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Viviane de Santana Paulo (* 1966), brasilianische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Paul